CART sezona 2000 je bila dvaindvajseta sezona serije CART, ki je potekala med 25. marcem in 30. oktobrom 2000.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 
(legenda)

Pokal narodov 

2000 v športu
2000